Collenbusch ist der Familienname folgender Personen:
 Samuel Collenbusch (1724–1803), deutscher protestantischer Geistlicher 
 Daniel Collenbusch (1759–1841), deutscher Mediziner